Gustav Flügel (oriëntalist) (1802–1870), Duits oriëntalist
 Gustav Flügel (componist) (1812–1900), Duits componist
 Gustav Flügel (ingenieur) (1885–1967), Duits ingenieur